Сити Зайнон Исмаил () (род. 18 декабря 1949 г., Куала-Лумпур) – учёный-исследователь традиционной малайской культуры, поэтесса и художница, Национальный писатель Малайзии (2019).

Краткая биография
Училась в начальной школе в Сетапаке, Куала-Лумпур (1956-1957) и начальной школе Ланггар в Кота-Бару (1957-1961), а также в средней школе Аминуддина Баки (1962-1967). Высшее образование получила в Индонезийском институте искусств (ASRI) (1970-1973) по специальности «живопись». По возвращении из Индонезии работала в системе министерства культуры, по делам молодёжи и спорта Малайзии (1974-1976), а с 1976 – преподавателем Национального университета Малайзии (НУМ), где в 1980 г. была удостоена звания магистра в области литературы. В 1992 г. защитила диссертацию в Университете Малайя и получила звание доктора. В 2005-2007 – профессор НУМ. В настоящее время – консультант министерства информации, коммуникации и культурного наследия.

Выступала со своими стихами и выставками картин на Филиппинах (1976), в Индии (1985), Берлине (1985, 2000), Корее  (1986), Индонезии (1983-1998), Таиланде ( 1986,1989, 1990), Франции (1986),  Англии (1986,1990,1992), Австралии (1993), Сингапуре (1990,1995), ФРГ (2000), России (2003). Провела 11 персональных выставок, участвовала в 25 коллективных. Большой друг московского Общества "Нусантара"

Награды
 Литературная премия Малайзии в области поэзии (1975, 1976, 1979, 1983, 1985 и 1991)
Литературной премии Юго-Восточной Азии (1989)
Медаль за безупречный труд (Селангор (1983)
Премия Тан Сри Фатима (1993)
Премия Мэйбанка и Совета по языку и литературе Малайзии (1998)
Медаль за преданность короне (Селангор, 2002). 
Звание почётного профессора Университета Джабала Гафура (Индонезия, 1996)
Звание Заслуженного деятеля культуры Селангора (2006).
Главная литературная премия Малайзии (2013)

 Национальный писатель Малайзии (2019)

Основные работы
 100 Malay proverbs: an open ground for knowledge = 100 pepatah petitih Melayu: alam terlembang jadi guru / Siti Zainon Ismail; terjemahan oleh Shahnaz Mohd Said; Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2010. (100 малайских пословиц)
 1000 Pepatah Petitih (ITNM, 2010). (1000 малайских пословиц)
 Aceh: suara dari hujung tambak; DBP, 2009. (Аче: голос с конца дамбы)
 Alam Puisi (DBP,1994). (Мир поэзии)
 Attar dari Lembah Mawar; Marwilis publisher & Distributors, 1988. (Аттар из Долины роз)
 Bait Senandung Malam - the Rhythm of Night Song (ITNM, 2009). (Ночные песни)
 Bunga putik putih; DBP, 1991. (Цветок с белым пестиком)
 Bunga-bunga bulan: sketsa dan puisi 1969-1989; Creative Enterprise, 1992. (Цветы Луны: зарисовки и стихи)
 Busana Melayu Johor; Yayasan Warisan Johor, 1997. (Малайская одежда Джохора)
 Daun-daun Muda (1986). (Молодые листья)
 Delima ranting senja; Utusan Publications & Distributors, 2009. (Гранатовая ветвь заката)
 Dongeng si Siti Kecil; Teks Publishing, 1988. (Сказки маленькой Сити)
 Getaran jalur dan warna; Fajar Bakti, 1985. (Ритм полос и цвета)
 Ibunda - Mother (Unit Kebudayaan UKM, 1995). (Мама)
 Jalur dan Warna (Fajar Bakti, 1985). (Полосы и цвет)
 Jurai palma; DBP, 2001. (Полосы пальмы)
 Kasih Bonda Kampung Paya Kami (DBP, 2008). (Любовь матери. Наша деревня Пайя)
 Kembara Seni Siti; Utusan Melayu dan Galeri Melora, 1992. (Путешествие Сити с картинами)
 Lambang Sari Gamelan Trengganu (bersama Harun Mat Piah); UKM, 1988.(Символы гамелана Тренггану)
 Langit di tangan / diselenggarakan oleh Rahman Shaari; Siti Zainon Ismail; DBP, 1995. (Небо в руках)
 Malay woven textiles - the beauty of a classic art form; DBP, 1997.
 Memasuki taman puisi; DBP, 2009. (В саду поэзии)
 Nyanyian malam: kumpulan puisi dan sketsa, 1972-1975; DBP, 1976. (Ночные песни: зарисовки и стихи) 
 Pakaian cara Melayu; Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006. (Малайская одежда)
 Percikan Seni; DBP, 1988. (Брызги искусства)
 Perkasihan Subuh; Bulan Bintang. 1987. (Любовь к рассвету)
 Puisi putih sang kekasih: sketsa 1975-82; Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1984. (Белые стихи возлюбленной: зарисовки 1975-82)
 Puisi: Nyanyian Malam; DBP 1976, 2003. (Стихи: Ночные песни)
 Pulau Renek Ungu (DBP, 1996) (Остров фиолетовых кустов)
 Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi; DBP, 1986. (Дизайн традиционных малайских поделок)
 Rembang flamboyan; Fajar Bakti, 1995. (Цветущий рембанг)
 Rindu pala muda; DBP, 2005. (Тоска молодого мускатного ореха)
 Sebuah unggun di tepi danau / Muhammad Haji Salleh; illustrasi oleh Siti Zainon Ismail; DBP, 1996.(Костёр на берегу озера)
 Seri Padma; DBP, 1984. (Лотос)
 Taman-taman Kejadian; Galeri Melora, 1996. (Искусственные парки)
 Tekstil tenunan Melayu: keindahan budaya tradisional Nusantara; DBP 1997. (Малайская ткань: красота традиционной культуры Нусантары)
 The CRAFTS of Malaysia / Dato' Haji Sulaiman Othman [et al.] with supplementary texts by Siti Zainon Ismail and Vernon Art Kedit; photographers, Abdul Halim Mohd Noor [et al]; Didier Millet, 1994.
 The moon is a candle / Siti Zainon Ismail, edited and translated by Harry Aveling; DBP, 1992.
 The Traditional Malay handicraft design; DBP, 1997.
 Witir Sela Merapi; Galeri Melora, 2003.
 Zikir Pelangi - The Rainbow; Galeri Melora, 2000) (Песни радуги)
 Cerpen: Attar Lembah Mawar; Marwilis, 1988. (Аттар из Долины роз)
 Cerpen: Bunga Putik Putih (DBP, 1991 ) (Цветок с белым пестиком),
 Cerpen: Jurai Padma (DBP, 2000) (Полоски лотоса)
 Cerpen: Kampung Paya Kami: Galeri Melora, 1998. (Наша деревня Пайя)
 Cerpen: Nyanyian Orang Laut (bersama Rahamad); Galeri Melora, 2000. (Песни людей моря)
 Cerpen: Piazza Di Spagna; Galero Melora, 2005. (Площади Испании)
 Cerpen: Seri Padma; DBP, 1984. (Лотос)
Файл:SitiBukuBaru.jpg

Переводы на русский язык
 Сити Зайнон Исмаил. Песня улитки. Сказка о младшей принцессе. Перевод Марины Елисеевой и Виктора Погадаева. – Ручей. Традиционная и современная малайская поэзия. Моя малайская библиотека. Составитель, автор предисловия и редактор Б.Б. Парникель. М.: Красная гора, 1996,  с. 97-98.
 Сити Зайнон Исмаил. Новогодний кровавый дождь (Gerimis Darah Tahun Baru); Поющий месяц (Bulan Bernyanyi) // Покорять вышину. Стихи поэтов Малайзии и Индонезии в переводах Виктора Погадаева. М.: Ключ-С, 2009, с. 30-32.
 Сити Зайнон Исмаил. Любовь матери. Наша деревня Кампунг-Пая. Перевод Виктора Погадаева. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negaea Malaysia, 2010, 160 p.
Сити Зайнон Исмаил. Новогодний кровавый дождь (Gerimis Darah Tahun Baru); Поющий месяц (Bulan Bernyanyi); Тихая песня (Lagu Sunyi).

Примечания

Ссылки 
 Женская поэзия. Сити Зайнон Исмаил
 Malaysian Artists. Siti Zainon Ismail
Поздравляем Сити Зайнон Исмаил с присвоением звания Национального писателя Малайзии 

Писатели Малайзии
Художники Малайзии
Национальные писатели Малайзии